Madame è il termine francese per Signora, appellativo di cortesia verso una donna adulta.
 
 Madame (2002-), cantante italiana
 Madame, album del 2021 della suddetta artista
 Madame, brano musicale del 1976 di Renato Zero
 Madame, miniserie televisiva italiana del 2004
 Madame, film francese del 2017 di Amanda Sthers

Vedi anche 
 Madame Sans-Gêne